Agostino Ghiglia – politico italiano
 Oscar Ghiglia – chitarrista italiano
 Oscar Ghiglia – pittore italiano
 Paulo Ghiglia – pittore italiano